Cortège peut désigner :
 cortège, en écologie, un ensemble d'espèces ayant des caractéristiques écologiques ou biologiques communes.

Voir aussi 
 Cortège d'honneur, un rassemblement d'enfants lors d'un mariage
 Cortège funèbre, une procession lors des funérailles